Џајлс има више значења:
 Округ Џајлс (Вирџинија)
 Округ Џајлс (Тенеси)